Brunsholm ist der Name zweier Orte im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland
 ein Ortsteil von Esgrus, Amt Geltinger Bucht
 ein Ortsteil von Bergenhusen, Amt Kropp-Stapelholm